Ситково — название нескольких населённых пунктов:
 Ситково — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Ситково — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ситково — деревня в Печорском районе Псковской области.